Il re e il monsignore (Le bon roi Dagobert) – film del 1963 diretto da Pierre Chevalier
Dagobert (Le bon roi Dagobert) – film del 1984 diretto da Dino Risi